Streuber ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Streuber (1895–1989), deutscher Künstler
 Fritz Streuber (1867–1954), deutscher Artillerieoffizier, Kommandeur der Feldartillerie-Schießschule Jüterbog
 Hans Otto Streuber (* 1949), deutscher Politiker (SPD) und Oberbürgermeister von Zweibrücken
 Valentin Streuber (1798–1849), Teilnehmer an der Badischen Revolution 1848/1849
 Wilhelm Theodor Streuber (1816–1857), Schweizer Theologe und Altphilologe